Oxygen (canal de televisão) - canal de televisão por assinatura estadunidense, que faz parte da NBCUniversal
Oxygen (canção) - do grupo britânico Spice Girls
Oxygen (Doctor Who) - episódio de Doctor Who
Oxygene 7-13 - álbum de Jean Michel Jarre 
Oxygene: Live In Your Living Room - nova versão do álbum homônimo, em comemoração ao aniversário de 30 anos de seu lançamento mundial
Oxygene - álbum do instrumentista e compositor francês Jean Michel Jarre

Ver também

Desambiguação